Кулан:

 Кулан — вид из семейства лошадиных.

Казахстан 
 Кулан — село, районный центр района имени Т. Рыскулова Жамбылской области.
 Кулан — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.
 Кулан — городище в районе имени Т. Рыскулова Жамбылской области.

Россия 
 Кулан — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Кулан, Алакулан — прежние названия села Скворчиха в Ишимбайском районе Башкортостана.